Манакин — русская фамилия. Известные носители:

 Манакин, Виктор Константинович (1887—1964) — полковник ВСЮР, начальник штаба Северо-Восточного фронта

См. также 
 Короткокрылые манакины